Meine Welt bezeichnet:

 Meine Welt (Yvonne-Catterfeld-Album), ein Musikalbum der deutschen Sängerin Yvonne Catterfeld
 Meine Welt (Peggy-March-Album), ein Musikalbum der US-amerikanischen Sängerin Peggy March
 Meine Welt (Lied), ein Song des deutschen Sängers Peter Heppner